Admiral Makarov může být:
 Stěpan Osipovič Makarov (1848–1904) – ruský viceadmirál, oceánograf, polární badatel a technik
 Konstantin Valentinovič Makarov (1931–2011) – sovětský admirál
 Admiral Makarov (pancéřový křižník) – pancéřový křižník carského námořnictva spuštěný na vodu v roce 1906
 Nürnberg (lehký křižník) – lehký křižník nacistického Německa spuštěný na vodu v roce 1934, po druhé světové válce získaný v rámci reparací Sovětským svazem a přejmenovaný na Admiral Makarov
 Admiral Makarov (ledoborec, 1953) –  sovětský ledoborec třídy Stalin
 Admiral Makarov (ledoborec, 1975) –  sovětský ledoborec
 Admiral Makarov (fregata) – ruská víceúčelová fregata spuštěná na vodu v roce 2015